USS Coghlan je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Coghlan (DD-326) 
 USS Coghlan (DD-606)

Coghlan